Le système gagaouze officiel de translittération des caractères cyrilliques a été adopté par le gouvernement autonome de la Gagaouzie en 1992 d'après les travaux du linguiste gagaouze Mihail Çakir (1932).

Dans ce système, les lettres cyrilliques utilisées en gagaouze aux époques impériale russe et soviétique sont translittérées de la façon suivante en alphabet latin :

Ce système ne s'applique pas :
 aux noms originaires des langues écrites en caractères latins rendus dans leur orthographe d'origine.
 aux citations et noms biélorusses, roumains (moldaves), russes et ukrainiens inclus dans des textes en gagaouze et dont la translittération est en partie différente (exemple : Alexandru Plămădeală pour le moldave « Александру Плэмэдялэ », mais Aleksandr Soljeniţın pour le russe « Александр Солженицын »).

Faute de connaître le système gagaouze officiel de translittération des caractères cyrilliques, certains bibliothécaires, cartographes et traducteurs utilisent la translittération du cyrillique russe, rendant moins identifiables les textes, toponymes et anthroponymes gagaouzes.

Bibliographie 
 Nicolae et Ignat Baboğlu, Gagauzça-romınca /romınca-gagauzça sözlük - Dicționar găgăuz-român / român-găgăuz, Editura Lumina, Chișinău 1998, .

Référence

Articles connexes 
 Transcription et translittération
 Alphabet cyrillique

Gagaouzie
Translittération
Gagaouze
Langue gagaouze
Panturquisme